Гвідо I Сполетський
 Гвідо II Сполетський
 Гвідо III Сполетський
 Гвідо IV Сполетський